Triumph Daytona 500 - moto prodotta dal  1966–1970
Triumph Daytona 600 - moto prodotta dal  2002 al 2004
Triumph Daytona 650 - moto prodotta dal  2005 al 2006
Triumph Daytona 675 - moto prodotta dal  2006 al 2017
Triumph Daytona 750 - moto prodotta dal  1991 al 1994
Triumph Daytona Moto2 765 - moto prodotta dal 2019 al 2022
Triumph Daytona 900 - moto prodotta dal 1993 al 1996
Triumph Daytona 955i - moto prodotta dal  1997 al 2006
Triumph Daytona 1000 - moto prodotta dal  1992 al 1993
Triumph Daytona 1200 - moto prodotta dal 1993 al 1997
Triumph Tiger Daytona - moto prodotta dal 1967 al 1974